Уинтатерии:
 Уинтатерий — вымершее млекопитающее из отряда диноцерат.
 Уинтатериевые — семейство млекопитающих вымершего отряда диноцерат (Dinocerata).